El término o prefijo homo, según proceda del latín (hombre) o del griego (igual), puede hacer referencia a:

Acepción principal
Homo, en la sistemática biológica identifica al género de primates homínidos de la tribu Hominini, que agrupa a las especies consideradas humanas o que llevan el apelativo de «hombre», por lo que incluye al ser humano moderno (la especie Homo sapiens) y a sus más cercanos parientes.

Expresiones o locuciones latinas
Ecce homo, en castellano «este es el hombre» o «he aquí el hombre», traducción que en la Vulgata latina se dio al pasaje del Evangelio de Juan (19:5).
Homo faber, locución latina que significa «el hombre que hace o fabrica»; se usa principalmente en contraposición a Homo sapiens.
Homo homini lupus, locución latina de uso actual que significa «el hombre es el lobo del hombre» o «el hombre es un lobo para el hombre». Fue creada por el comediógrafo latino Plauto (254-184 a. C.).
Homo novus, expresión latina que significa «nuevo hombre», era el término utilizado en la Roma antigua para designar a los hombres que eran los primeros dentro de su linaje familiar en servir en el Senado romano o en ser elegidos como cónsules. 
Homo sovieticus, expresión pseudolatina de intención sarcástica, referida a un estereotipo promedio de la antigua Unión Soviética y del Bloque del Este en general.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto, proverbio del comediógrafo latino Terencio, que significa «Hombre soy; nada humano me es ajeno».

Literatura, libros
Ecce homo. Cómo se llega a ser lo que se es, uno de los últimos libros del filósofo alemán Friedrich Nietzsche.
Homo diluvii testis (El hombre testigo del Diluvio), obra de 1726 del médico y naturalista suizo Johann Jakob Scheuchzer, en la que describió un ejemplar fósil de salamandra gigante (hoy clasificada como Andrias scheuchzeri en su memoria) creyendo que se trataba de restos de un hombre que pereció ahogado durante el Diluvio universal. Se utiliza también para referirse a dichos restos en un sentido histórico.
Homo faber, novela de 1957 del dramaturgo y novelista suizo Max Frisch.
Homo ludens, título de un libro publicado por el profesor, historiador y teórico de la cultura holandesa Johan Huizinga.
Homo plus, novela de ciencia ficción del escritor estadounidense Frederik Pohl.

Pintura, arte
Ecce Homo de Borja, pequeña pintura mural del profesor español Elías García Martínez, en el Santuario de Misericordia de Borja, provincia de Zaragoza, España.

Economía
Homo consumericus, latinazgo para denotar a la persona consumista, usado inicialmente por los autores Gilles Lipovetsky (2006) y Gad Saad (2007).
Homo œconomicus, concepto utilizado en la escuela neoclásica de economía para modelizar el comportamiento humano.

Otros casos
HOMO, en química cuántica, orbital molecular ocupado de más energía, de sus siglas en inglés highest occupied molecular orbital.
Homosexualidad (con el significado de «semejante», del griego ὁμο-), orientación sexual que se define como la interacción o atracción afectiva, emocional, sentimental y sexual hacia individuos del mismo sexo.
Homo Zapping, programa de televisión español, emitido por Antena 3.

Homo (Apellido)